Евроигры () — спортивные соревнования, проводимые во имя взаимного уважения, толерантности и равноправия, в которых, так же как и во Всемирных гей-играх, принимают участие люди любой сексуальной ориентации и любого уровня спортивного мастерства. Проходят в странах Евросоюза и организуются одним или несколькими клубами — членами Европейской Федерации ЛГБТ-спорта.

Официально Евроигры носят название «Европейские мультиспортивные соревнования геев и лесбиянок» ().

Евроигры представляют собой двухдневное спортивное мероприятие. «Большие Евроигры» организуются в те же годы, что и Олимпийские игры. С 2001 года также проводятся «Малые Евроигры» с максимальным количеством 1500 участников и семью видами спорта. В 2005 году в крупнейших «Малых Евроиграх», которые прошли в голландском Утрехте и продолжались три дня, участвовало почти 3000 участников в девяти спортивных дисциплинах.

Российская сборная впервые приняла участие в Евроиграх только в Барселоне в 2008 году.
Уже в 2011 году в Роттердам отправились 62 спортсмена: их поездка была организована Федерацией ЛГБТ-спорта России. В 2016 году в Хельсинки на XVI Евроиграх российская сборная завоевала 26 медалей различного достоинства. Российская команда на XVII Европейских спортивных ЛГБТ-играх в Риме, Италия, завоевала 37 медалей, из них 26 - золотые. Это рекорд за все годы участия ЛГБТ-сборной нашей страны в международных спортивных состязаниях подобного уровня.

В апреле 2022 года стало известно, что Евроигры 2025 года пройдут в Лионе, городе во французском историческом регионе Рона - Альпы с населением более 500 000 человек.

См. также 
 Гомосексуальность в спорте
 Гей-игры

Ссылки 
 Сайт EuroGames с информацией обо всех Евроиграх
 European Gay And Lesbian Sport Federation

Примечания 

ЛГБТ и спорт
Мероприятия ЛГБТ
Мультиспортивные соревнования